Piton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Piton, administrativ by, Jawa Timur,

Mauritius 

 Piton (ort i Mauritius), Rivière du Rempart, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar